Le tournoi de tennis de Moselle 2005 est un tournoi de tennis qui s'est déroulé à Metz du 3 au 9 octobre.

Faits marquants 
 Ivan Ljubičić remporte le tournoi en simple en battant Gaël Monfils en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, Michaël Llodra et Fabrice Santoro s'imposent face à José Acasuso et Sebastián Prieto.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Saison 2005 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Moselle

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Moselle 2005
ATP 2005
Tennis en France en 2005
Tennis en octobre 2005